Taylor Fritz era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma si è ritirato dal torneo, a causa di un infortunio.

In finale Alex De Minaur ha sconfitto Lorenzo Sonego con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-6(5).

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Gaël Monfils (secondo turno)
  Alex De Minaur (campione)
  Lorenzo Sonego (finale)
  Nikoloz Basilašvili (ritirato)
  Reilly Opelka (ritirato)

  Alejandro Davidovich Fokina (secondo turno, ritirato)
  Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
  Aleksandr Bublik (quarti di finale)
  Cameron Norrie (ritirato)

Wildcard 

  Liam Broady (secondo turno)
  Jay Clarke (primo turno)

  James Ward (primo turno)

Qualificati 

  James Duckworth (primo turno)
  Il'ja Ivaška (quarti di finale)

  Michail Kukuškin (primo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Norbert Gombos (primo turno)
  Alastair Gray (primo turno)
  Kwon Soon-woo (semifinale)

  Max Purcell (semifinale)
  Andreas Seppi (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley International 2021